Jabukovac (liker)
 Jabukovac (Petrinja), gradsko naselje Petrinje
 Jabukovac (Zagreb)
 Jabukovac (Negotin, Srbija), naselje u općini Negotin, Srbija